Protodontia är ett släkte av svampar. Protodontia ingår i familjen Hyaloriaceae, ordningen gelésvampar, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Gelésvampar
Protodontia